Ídolos, pluriel de ídolo qui signifie « îdole » en portugais, peut faire référence à :
 Ídolos, adaptation brésilienne du concept d'émission d'origine britannique Pop Idol, diffusé depuis 2006 sur SBT puis sur Record, 
 Ídolos, adaptation portugaise de Pop Idol, diffusé depuis 2003 sur SIC,
 Ídolos, telenovela chilienne diffusée en 2004 et 2005 sur la chaîne publique TNC.